Алексей Анатольевич Ярушкин (род. 10 апреля 1972, Москва) — российский хоккеист и тренер.

Биография 
Воспитанник хоккейного клуба ЦСКА Москва, защитник. Выступал во вторых и третьих лигах России за подмосковные клубы «Росич» (Селятино) и «Витязь» (Чехов). В сезоне 1997/98 в третьей по силе лиге России за чеховскую команду сыграл 21 матч, забросил 5 шайб и отдал 6 голевых передач. В 1998 году завершил карьеру игрока, работал в ДЮСШ «Вымпел», а в 1999 году вошёл в тренерский штаб детско-юношеских команд ЦСКА.

В 2008 году Алексей Ярушкин был назначен ассистентом тренера дубля чеховского «Витязя». В сезоне 2009/10 возглавлял команду «Русские Витязи» в Молодёжной хоккейной лиге. 6 декабря 2009 года, после отставки главного тренера «Витязей» Майка Крушельницки Алексей Ярушкин был назначен главным тренером основной команды.

В октябре 2010 года на должность главного тренера команды был назначен Андрей Назаров. Ярушкин вошёл в состав тренерского штаба, но покинул должность уже через две недели.

Два сезона возглавлял молодёжную команду мытищинского «Атланта». Сезон 2015/16 возглавлял в МХЛ молодёжный «Спартак».

Сезон 2016/17 начал во главе воскресенского «Химика». В октябре 2016 года Алексей Ярушкин был назначен исполняющим обязанности главного тренера московского «Спартака» взамен покинувшего команду Германа Титова.

Статистика (главный тренер) 
(статистика до 2016 года не приведена)

Примечания

Ссылки 
 

Хоккеисты России
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Витязь»